Махада Алта има више значења:

 Махада Алта (Сичу), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Махада Алта (Авалулко), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику